Todisco est un nom de famille d'origine italienne, variante possible du nom Tedesco (« Allemand ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (), peintre italien ;
 Luigi Todisco (né en 1950), archéologue italien ;
 Salvatore Todisco (1961–1990), boxeur italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien